Die Australian Professional Championship 1988 war ein Snookerturnier zur Ermittlung des nationalen Profi-Meisters von Australien im Rahmen der Saison 1988/89. Das Turnier wurde im September 1988 im Rooty Hill Retired Soldiers Club in der australischen Stadt Sydney ausgetragen. Sieger der letzten Ausgabe des Turnieres wurde John Campbell mit einem 9:7-Sieg über Robby Foldvari, während dieser mit einem 124er-Break das einzige Century Break des Turnieres spielte.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 7.550 Pfund Sterling, wobei davon etwas mehr als ein Viertel auf den Sieger entfielen.

Turnierplan 
Das Turnier begann mit einer aus lediglich einem Spiel bestehenden ersten Runde, deren Sieger in die zweite Runde vorrückte. Aus dieser Runde rückten wiederum die insgesamt vier Sieger der Partien ins Viertelfinale vor, in dem sie auf jeweils einen der übrigen Profispieler stießen, sodass von dort im K.-o.-System um den Turniersieg gespielt wurde. Bis einschließlich zum Viertelfinale wurde dabei im Modus Best of 9 Frames gespielt, woran sich das Halbfinale im Modus Best of 15 Frames und das Endspiel im Modus Best of 17 Frames anschlossen.

Finale 
John Campbell, der bereits 1985 das Turnier gewonnen hatte, war im Viertelfinale mit einem White-wash über Ian Anderson ins Turnier gestartet, bevor er sich im Halbfinale mit einem knappen 8:6-Sieg über Lokalmatador Eddie Charlton den Einzug ins Finale sicherte, in dem er auf Robby Foldvari trat, der bislang im Snooker kaum Erfolge verzeichnen konnte, dafür aber unter anderem bereits die English-Billiards-Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Foldvari war ebenfalls erst im Viertelfinale ins Turnier gestartet und hatte dort mit 5:3 relativ knapp Vladimir Potazsnyk besiegt, bevor auch er mithilfe eines 8:5-Sieges über Warren King ins Finale einzog.

Das Finale an sich war eine enge Partie. Nachdem Campbell mit 2:0 in Führung gegangen war, gelang Foldvari der Ausgleich. In Folge entwickelte sich ein ständiges hin und her, bei dem keiner der beiden Spieler einen signifikanten Vorsprung erzielen konnte. Erst beim Stande vom 7:7 konnte Campbell mit 63:13 und 76:55 die folgenden beiden Frames und somit auch das Spiel und das Turnier gewinnen.

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Sydney